Уно има више значења:

 Уно
 Уно, Дос и Трес (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уно (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику